Boudreault est un patronyme d'origine française.

Patronyme 

 Dany Boudreault (1983-), un acteur et un poète québécois ;
 Gary Boudreault (1961-), un acteur et chanteur québécois ;
 Jeannette Boudreault-Lagassé (1941-2006), une écrivaine québécoise ;
 Jeff Boudreault, un acteur québécois ;
 Josée Boudreault, une humoriste et animatrice de radio et de télévision québécoise ;
 Louis Boudreault (1956-), un artiste canadien.
Louis « Pitou » Boudreault (1905-1988), violoneux québécois

Toponymes 

 Rivière des Boudreault, un affluent de la rive nord-ouest du fleuve Saint-Laurent, dans la municipalité des Éboulements, du Québec, au Canada.

Patronyme français